Oigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Oigny (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
Oigny (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
Oigny-en-Valois im Département Aisne